Штремме (нем. Stremme) — фамилия.

  (1884—1933) — немецкий фермер и политик.
  (1879—1961) — немецкий почвовед.
 Штремме, Христофор Конрад (1806—1877) — немецкий архитектор и педагог, доктор философии.